Nikolai Sergejewitsch Titow ist der Name folgender Personen:

*Nikolai Sergejewitsch Titow (Komponist, vor 1750) (vor 1750–1776), russischer Komponist und Schriftsteller
Nikolai Sergejewitsch Titow (Komponist, 1798) (1798–1843), russischer Komponist